Die VTR Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis zum 10. Februar 2013 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France sowie in Zagreb die PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die VTR Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Finale trafen der Argentinier Horacio Zeballos und Rafael Nadal aus Spanien aufeinander. Zeballos gewann die Partie mit 6:7 (2:7), 7:6 (8:6) und 6:4, womit er seinen ersten Einzeltitel auf der ATP World Tour feiern konnte. Titelverteidiger Juan Mónaco kam in diesem Jahr nicht über seine Auftaktpartie hinaus. Im Doppelwettbewerb stand Rafael Nadal ebenfalls im Endspiel, sein Partner war Juan Mónaco. Die beiden unterlagen den Italienern Paolo Lorenzi und Potito Starace mit 2:6, 4:6. Für Lorenzi war es der erste Sieg auf der ATP World Tour, für Starace bereits der sechste Titelerfolg.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die VTR Open 2013 fand vom 2. bis zum 4. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den VTR Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Viña del Mar